Soleneiscidae är en familj av svampdjur. Soleneiscidae ingår i ordningen Clathrinida, klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Soleneiscidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Soleneiscidae